NSPP est un sigle formé des 4 lettres N, S, P et P. Il peut signifier :

 NSPP, dans le contexte d'un sondage, contraction de « ne se prononçant pas ».
 NSPP, contraction de « ne se prononce pas ».